Никола Милојевић (Београд, 19. јун 1995) је српски тенисер који је свој најбољи пласман у синглу забележио 21. фебруара 2022. када је био 125. на АТП листи. Освајањем јуниорског турнира Копа дел Кафе (Сан Хозе, Костарика) из категорије Г1 (за играче до 18 година) почетком 2013. године доспео је на прво место јуниорске ранг листе ИТФ-а (на дан 7. јануара 2013).

Милојевић је био члан репрезентације Србије која је освојила АТП куп 2020. године, победом у финалу против Шпаније резултатом 2:1. Поред њега, у тиму Србије су били још Новак Ђоковић, Душан Лајовић, Виктор Троицки и Никола Ћаћић, а селектор Ненад Зимоњић.

Јуниорска каријера 

Јуниорски резултати на гренд слем турнирима:
 појединачно:
 Отворено првенство Аустралије: ЧФ (2013)
 Ролан Гарос: ПФ (2013)
 Вимблдон: ЧФ (2012)
 Отворено првенство САД: 3К (2011)
 мушки парови:
 Отворено првенство Аустралије: 1К (2011, 2012, 2013)
 Ролан Гарос: ЧФ (2012)
 Вимблдон: 2К (2011)
 Отворено првенство САД: 1К (2011, 2012)

Остала финала

Тимска такмичења: 1 (1:0)

Финала АТП челенџера и ИТФ фјучерса

Појединачно: 33 (15:18)

Учинак на гренд слем турнирима у појединачној конкуренцији

Референце

Спољашње везе 

 Никола Милојевић на сајту АТП 
 Никола Милојевић на сајту ИТФ  
 Никола Милојевић на сајту Дејвис купа 
 Профил на сајту -{CoreTennis}-

Рођени 1995.
Српски тенисери
Спортисти из Београда